Badara kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Badara (ort) i Azerbajdzjan, Chodzjaly, lat 39,92, long 46,66),

Burkina Faso 

 Badara (ort i Burkina Faso), Cascades, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Burkina Fasoförgreningar